«Вверх и вниз по лестнице»:
 «Вверх и вниз по лестнице» — британский телесериал 1971 года.
 «Вверх и вниз по лестнице» — британский драматический телесериал 2010 года, продолжение одноимённого телесериала 1971 года.